Een verkeersweg:
 N654 (België)
 N654 (Frankrijk)
 N654 (Nederland), zie Provinciale weg 654

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing